Adam Holzman ist der Name folgender Personen:

*Adam Holzman (Pianist) (* 1958), US-amerikanischer Jazzpianist und Fusionmusiker
Adam Holzman (Gitarrist) (* 1960), US-amerikanischer klassischer Gitarrist